Ита́лия:
 Италия — римская провинция на Апеннинском полуострове.
 Италия — средневековое королевство.
 Италия — государство, созданное Наполеоном (1805—1814 гг.).
 Италия — государство, возникшее в 1861 году в ходе Рисорджименто и объединившее все независимые итальянские государства в единую страну.
 Италия — современное государство на Апеннинском полуострове.
 «Италия» — дирижабль, на котором Умберто Нобиле в 1928 г. предпринял экспедицию в Арктику.
 Scuderia Italia — бывшая команда Формулы-1, принявшая участие в шести чемпионатах мира (1988—1993).
 Маленькая Италия — собирательное название городских кварталов, в которых компактно селились итальянские эмигранты XIX—XX веков.
 Большая Италия — проект создания итальянской империи.
 Италия — небоскрёб в Сан-Паулу.
 (477) Италия — астероид, открытый в 1901 году.
 Италия (1907—1964) — бразильский футболист.
 Броненосцы типа «Италия» — серия из двух уникальных по конструкции барбетных броненосцев, построенных в 1880-х годах для итальянского флота.